Дияр () — село в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Миялинского сельского округа. Код КАТО — 153655300.

Население 
В 1999 году население села составляло 396 человек (196 мужчин и 200 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 342 человека (172 мужчины и 170 женщин).

Примечания 
￼Дияр это на самом деле я я не село поймите вы уже 
 

 
Населённые пункты Байганинского района